Джей-лига 2004 Дивизион 1 — 12-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Иокогама Ф. Маринос 1-0 ; 0-1(PK4-2) Урава Ред Даймондс

Overall

Результаты матчей

Символическая сборная
Дои, Ёити
Танака, Маркус Тулио

Накадзава, Юдзи
Огасавара, Мицуо
Хасэбэ, Макото
Оку, Дайсукэ
Эндо, Ясухито
Эмерсон

Огуро, Масаси

См. также
Вторая лига Японии по футболу 2004

Ссылки
RSSSF 

Япония
2004
Спорт в Японии в 2004 году